Atamisqui kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Atamisqui, kommunhuvudort, Santiago del Estero, 
 Departamento de Atamisqui, kommun, Santiago del Estero, 

Robotskapade Argentinaförgreningar